Ранчо Гусман има више значења:

 Ранчо Гусман (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гусман, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гусман (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гусман (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Гусман (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику